Открытый чемпионат Канады (в честь спонсора — National Bank Open) — профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Монреале и Торонто (Канада) на хардовых кортах местных комплексов Uniprix Stadium и Aviva Centre. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 6,5 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 28 пары; а женский — к серии WTA 1000 с призовым фондом в около 2,7 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар.

Общая информация 
Статус соревнования
Мужской турнир принадлежит к категории ATP Мастерс 1000 (высшая категория турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), ранее называлась Championship Series, Super 9 и ATP Masters Series); женский турнир с 2009 года принадлежит к категории премьер-турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), также высшей для этой организации. В настоящее время мужской и женский турниры проводятся раздельно, в разные недели июля и августа. В нечётные годы женский турнир проводится в Торонто, а мужской в Монреале, в чётные — наоборот. С 2011 года оба турнира проводятся одновременно, но по-прежнему в разных городах.

История
Мужской теннисный турнир в Канаде, прямой предшественник «Canada Masters», проводится ежегодно с 1881 года (исключение составляют только годы двух мировых войн), будучи одним из трёх старейших регулярных теннисных турниров вместе с Уимблдоном и Открытым чемпионатом США. Параллельный женский турнир проводится с 1892 года.

Среди победителей мужского одиночного турнира лучший результат у Ивана Лендла (шестикратный чемпион), Рафаэль Надаль выигрывал турнир пять раз, Новак Джокович четыре раза, а Андре Агасси и Энди Маррей по три раза. В парном разряде чаще всех выигрывали турнир Боб и Майк Брайаны (на их счету пять совместных титулов), а также Махеш Бхупати, который также выигрывал пять раз с разными партнёрами.

Среди победительниц женского одиночного турнира — Моника Селеш (четыре раза), Крис Эверт, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Симона Халеп (по три раза). В парном разряде чаще всех (шесть раз) первенствовала Мартина Навратилова, у которой в общей сложности 9 титулов на турнире (из них три в одиночном разряде).

В последние годы даты проведения турнира напрямую предшествуют датам проведения Открытого чемпионата США. В результате многие ведущие теннисистки предпочитали пропустить канадский турнир в рамках подготовки к US Open. Мужской турнир был включён АТР в число обязательных, и поэтому все сильнейшие игроки-мужчины продолжают в нём участвовать; в настоящее время женский турнир также включён в разряд обязательных, что позволит вернуть в ряды участниц всех сильнейших теннисисток. В 2007 году турнир в Монреале собрал рекордное количество зрителей для теннисных турниров, продолжающихся одну неделю.

C 2004 года входит в зачёт US Open Series.

Финалы турнира в «открытую эру»

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Toronto Indoor

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

 
 Профиль турнира на сайте WTA

Канада